«Звёздные во́йны. Эпизо́д VI: Возвраще́ние джеда́я» (), изначально выпущенный под названием «Возвраще́ние джеда́я» () — эпическая космическая опера, снятая в 1983 году режиссёром Ричардом Маркуандом по сценарию Джорджа Лукаса и Лоуренса Кэздана. Это третий фильм «Звёздных войн», третья и последняя часть оригинальной трилогии, третий фильм «Саги Скайуокеров» и шестой в сюжетной хронологии. Четвёртый фильм режиссёра и шестой выпущенный компанией Lucasfilm.

Действие фильма происходит примерно через год после пятого эпизода «Империя наносит ответный удар». Галактическая Империя под предводительством безжалостного императора Палпатина строит вторую «Звезду Смерти», чтобы сокрушить Альянс повстанцев. Так как Палпатин планирует лично контролировать заключительные этапы строительства станции, Альянс начинает полномасштабную атаку на «Звезду Смерти», чтобы предотвратить завершение строительства и убить Палпатина, тем самым покончив с Империей Ситхов. Люк Скайуокер на Татуине спасает своего друга Хана Соло из плена предводителя контрабандистов Джаббы Хатта. Скайуокер противостоит своему отцу — Дарту Вейдеру — в поединке перед троном императора.

Съёмки фильма проходили в Англии и Аризоне с января по март 1982 года. Производство картины окружала строгая секретность. Во время съёмок использовалось рабочее название «Blue Harvest». Фильм вышел в кинотеатрах 25 мая 1983 года, получив в основном положительные отзывы. Кассовые сборы по всему миру превысили 475 миллионов. В 1999 году сагу продолжил «Эпизод I: Скрытая угроза», ставший первым фильмом новой трилогии приквелов. Хронологическое продолжение саги — фильм «Звёздные войны: Пробуждение силы» — вышел на экраны в середине декабря 2015 года.

Сюжет 

Люк Скайуокер вернулся на свою родную планету Татуин в попытке спасти своего друга Хана Соло из лап мерзкого преступника Джаббы Хатта.

Люк не подозревает, что ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ начала тайную постройку новой бронированной космической станции, ещё более сильной, чем первая страшная Звезда Смерти.

Когда постройка будет завершена, это оружие предвестит гибель для маленькой группы мятежников, изо всех сил пытающихся вернуть свободу галактике…

В Галактике продолжается гражданская война между Альянсом повстанцев и войсками Галактической Империи. Империя строит новую космическую станцию — вторую «Звезду Смерти». Для контроля за завершающими этапами на станцию прибывает Дарт Вейдер, тёмный владыка ситхов и лучший силовик Империи.

В это время Люк Скайуокер вместе со своими друзьями — принцессой Леей, Лэндо Калриссианом, Чубаккой, а также дроидами C-3PO и R2-D2 — летит на планету Татуин, чтобы спасти Хана Соло, который находится в замороженном виде у главаря местных гангстеров — Джаббы Хатта. Замаскированная под охотника за головами, Лея пробирается во дворец Джаббы и размораживает капитана Соло. Однако, бегство не удаётся, и она попадает в рабство, а Хана сажают в тюремную камеру вместе с Чубаккой. После этого к Джаббе приходит Люк и позволяет, чтобы его тоже захватили в плен. Люк побеждает ранкора — монстра Джаббы Хатта, которому тот сбрасывал своих врагов. Люк и Хан приговариваются быть съеденными сарлакком, гигантским песчаным червём. Но R2-D2 кидает Люку его световой меч, после чего джедай начинает атаковать своих врагов, вспыхивает нешуточная перестрелка, во время которой Лея душит Джаббу цепью до смертельного исхода, а Хан сталкивает Бобу Фетта в пасть сарлакку. Справившись с Джаббой и освободив Хана, друзья покидают Татуин.

Пути героев временно расходятся — все, кроме Люка, летят в систему Салласт, у которой собран огромный повстанческий флот, а Скайуокер возвращается на Дагобу к магистру Йоде, чтобы закончить обучение и стать полноправным рыцарем-джедаем нового поколения. Однако, Йода стал слишком слаб и умирает от старости. Перед смертью он успевает сказать Люку, что тот прошёл курс обучения, но истинным джедаем станет, лишь сразившись с Вейдером. Йода подтверждает, что Дарт Вейдер, когда-то известный как Энакин Скайуокер, действительно является отцом Люка. Также он упоминает, что есть ещё один Скайуокер. После его смерти появляется дух Оби-Вана Кеноби, который подтверждает догадки Люка о том, что «ещё один Скайуокер» — это его сестра-близнец Лея Органа, тоже чувствительная к Силе и способная стать джедаем. Оби-Ван говорит Люку, что для победы над Империей ему предстоит ещё раз сразиться с Вейдером и советует ему на время затаить свои чувства, чтобы они не сыграли на руку Императору.

На недостроенную станцию прибывает Палпатин в целях личного наблюдения за финальной стадией её строительства. Повстанцы приступают к реализации плана по уничтожению «Звезды Смерти», пока она лишена основных систем вооружения. Для атаки на станцию необходимо отключить защитное силовое поле, генератор которого находится на поверхности лесистой луны Эндора. Проникнуть туда решено с помощью захваченного имперского шаттла, компьютер которого хранит секретный имперский код, без которого нельзя приблизиться к «Звезде Смерти». Управление шаттлом берут на себя Чубакка и Соло. Люк и Лея также отправляются с ними. Во время пролёта мимо станции Люк чувствует Вейдера, который в свою очередь чувствует присутствие Люка в шаттле, но пропускает его, зная о приготовленной для них ловушке.

В лесах луны Эндора элитная ударная группа повстанцев сталкивается с эвоками — маленькими разумными обитателями, похожими на медвежат. Уровень развития эвоков примерно соответствует земному каменному веку. Первоначальный конфликт в итоге превратился в сотрудничество против Империи. Там же Люк открывает принцессе Лее, что она его сестра, и что он должен лететь, чтобы встретиться с их отцом — Дартом Вейдером. Скайуокер сдаётся имперским войскам, которые приводят его к Вейдеру. Люк безуспешно пытается убедить отца отречься от тёмной стороны Силы и встать на сторону добра. Вейдер забирает Люка на «Звезду Смерти», чтобы передать Императору для обращения на тёмную сторону. Скайуокер узнаёт, что его друзей ждёт засада, в которой собраны лучшие штурмовики Империи — элитные части 501-го Легиона. Щит отключить не удалось, а флот повстанцев оказывается под обстрелом «Звезды Смерти», орудийные системы которой оказались действующими. 

Император искушает Люка поддаться гневу и перейти на тёмную сторону Силы, но тот отказывается. Вейдер узнаёт, что Лея является сестрой Люка, и с торжеством объявляет, что если Люк не перейдёт на тёмную сторону, то это сделает она. Люк впадает в гнев от этих слов и не желая допустить подобного расклада нападает на Вейдера, валит его с ног и отрубает ему руку-протез. Увидев это, он понимает, что гнев может привести его на место отца. Император просит Люка убить Вейдера и занять его место в качестве ситха-воина, но Люк отказывается, говоря Дарту Сидиусу, что он — джедай, каким был его отец, и никогда не перейдёт на тёмную сторону. В это время в космическом пространстве повстанцы от безысходности нападают на имперский флот, чтобы удержать «Звезду Смерти» от залпа суперлазером, которым можно было задеть и своих. Ситуацию спасают обитатели планеты Эндор, которые решили воспользоваться моментом для мести за порабощение своих земель Империей. Чубакка вместе с эвоками захватывает один имперский шагоход AT-ST и уничтожает остальные. Хан и Лея уничтожают генератор защитного поля для «Звезды Смерти» и лишают станцию защиты. Окрылённые таким успехом Лэндо Калриссиан и его истребительная армада направляется к главному реактору станции.

На «Звезде Смерти» Император пытается убить Люка при помощи коронного приёма Тёмной стороны — молний Силы. Но Дарт Вейдер, не желая видеть гибель своего сына от рук беспощадного ситха, возвращается на светлую сторону как Энакин Скайуокер и нападает на Императора. Прорываясь сквозь поток смертельных молний Силы, испускаемых сопротивляющимся ситхом, Энакин проносит Палпатина у себя над головой и сбрасывает в вентиляционную шахту, ведущую к реактору «Звезды Смерти», где его физическая оболочка взрывается в потоке тёмной энергии. Тем самым исполняется древнее пророчество, согласно которому Энакину было суждено вернуть баланс в Силе. Системы жизнеобеспечения Энакина сильно повреждены молниями Сидиуса. Умирая, он просит Люка снять маску, чтобы в первый и последний раз взглянуть на сына своими глазами. Люку впервые открывается бледное и измождённое лицо отца, обнажая шрамы, оставшиеся после великой дуэли с Оби-Ваном Кеноби на Мустафаре. Перед тем, как стать единым с Силой, Энакин признаётся Люку, что тот был прав насчёт него, и просит передать это Лее. Со смертью Шива Палпатина и возвращением Энакина Скайуокера на светлую сторону, Орден Ситхов, тысячелетие существовавший в режиме «только двое — учитель и его ученик», полностью разваливается.

А в это же самое время Лэндо Калриссиан на «Соколе Тысячелетия» достигает ядра станции и разрушает главный реактор. Необратимая реакция запущена и повстанцы отходят на безопасное расстояние перед взрывом. Люк успевает сбежать со станции на имперском шаттле типа «Лямбда» с телом своего отца. Повстанческое движение побеждает в Эндорской битве и с гибелью последней «Звезды Смерти» Галактическая Империя терпит сокрушительное поражение. Люк, следуя джедайским обычаям, кремирует тело отца на погребальном костре, во всей Галактике празднуют великую победу над Империей (на Корусанте видно как ликующие жители на Площади Монументов сбрасывают штурмовиков и сносят статую Императора). Лея и Хан объясняются в любви, а перед Люком Скайуокером появляются призраки Йоды, Оби-Вана и искупившего вину Энакина Скайуокера в образе молодого джедая, каким он был до падения на тёмную сторону Силы. Лея берёт Люка за руку и уводит его от образов, чтобы присоединиться к своим друзьям и коллегам на празднике великой победы над злом. Актёрский состав 
 Марк Хэмилл — Люк Скайуокер
 Харрисон Форд — Хан Соло
 Кэрри Фишер — Лея Органа
 Билли Ди Уильямс — Лэндо Калриссиан
 Кенни Бейкер — R2-D2
 Энтони Дэниелс — C-3PO
 Питер Мейхью — Чубакка
 Иэн Макдермид — Император
 Фрэнк Оз — Йода (голос)
 Дэвид Проуз — Дарт Вейдер
 Джеймс Эрл Джонс — Дарт Вейдер (голос)
 Себастьян Шоу — Энакин Скайуокер (старик)
 Хейден Кристенсен — Энакин Скайуокер (призрак силы, переиздание 2004 года)
 Алек Гиннесс — Оби-Ван Кеноби (призрак силы)
 Дермот Краули — генерал разведки Крикс Мадин
 Денис Лоусон — Ведж Антиллес

С полным списком актёров можно ознакомиться на сайте imdb.com. Съёмочная группа 
 сценарий — Джордж Лукас, Лоуренс Кэздан
 продюсер — Ховард Казанджян
 исполнительный продюсер — Джордж Лукас
 сопродюсер — Джим Блум, 
 режиссёр — Ричард Маркуанд
 композитор — Джон Уильямс
 оператор-постановщик — Алан Хьюм
 монтаж — Шон Бартон, Дуэйн Данэм, 
 звук — Бен Бёртт
 подбор актёров — 
 художник-постановщик — 
 художественный руководитель — , 
 декорации — Майкл Форд, 
 костюмы — Эджи Джерард Роджерс, Нило Родис-Джамеро
 грим — Ник Дадмэн, Грэм Фриборн, Кей Фриборн, Стюарт Фриборн, Пол Лебланк, Майк Локки, Патрисия МакДермотт, Ричард Миллс, Питер Робб-Кинг, Том Смит, Фил Типпет
 спецэффекты — Рой Арбогаст, Уильям Ли, Кевин Пайк, Гарольд Уид, Кит Уэст, Ян Уингров, Майкл Вуд
С полным списком съёмочной группы можно ознакомиться на сайте imdb.com.

Производство

Предыстория. Трилогия «Звёздные войны» 
В 1974 году, вдохновлённый космическими операми вроде сериала «Флэш Гордон», самурайскими фильмами Акиры Курасавы и книгой Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», Лукас начал работу над «Звёздными войнами».

Первый фильм оригинальной трилогии вышел 25 мая 1977 года под названием «Звёздные войны». Фильм имел огромный кассовый успех. Когда сомнения в окупаемости проекта отпали, он получил подзаголовок «Новая надежда». Фильм получил 7 премий «Оскар».

После трудностей, связанных с производством, второй фильм был выпущен 21 мая 1980 года под названием «Империя наносит ответный удар». Первоначально получил неоднозначные отзывы критиков, хотя с тех пор многие его недостатки стали восприниматься как достоинства, позволив стать одним из лучших эпизодов саги.

Вскоре после выпуска второго эпизода, летом 1980 года было принято решение снимать третий фильм «Звёздных войн». Работу планировалось завершить к лету 1983 года.

Сценарий 
Сценарий фильма был написан на основе истории Джорджа Лукаса самим Лукасом и Лоуренсом Кэзданом (при обсуждениях с режиссёром Ричардом Маркуандом). Кэздан утверждает, что говорил Лукасу о том, что название «Возвращение джедая» будет слишком «слабым», и Лукас согласился назвать фильм «Месть джедая». Сам сценарий весьма долго не был окончательно утверждён: ни после того, как график производства и бюджет были утверждены, ни после того, как Маркуанд был нанят. Это было необычно для фильма. Вместо этого, съёмочная группа опиралась на истории Лукаса и черновики, чтобы начать работу с художественным отделом. Когда пришло время официально утвердить полный сценарий будущей картины, Лукас, Кэздан, Маркуанд и Казанян провели две недели, обсуждая разнообразные идеи. Впоследствии Кэздан использовал стенограммы этих встреч, чтобы написать полную версию сценария.

Подбор актёров 
В ходе подготовки производства возник вопрос о том, примет ли Харрисон Форд участие в завершающей картине трилогии. В отличие от других звёзд первого фильма, Форд не подписывал контракт на участие в съёмках ещё двух фильмов трилогии. Его больше интересовали съёмки в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», которые обещали стать более успешными. Форд предложил, чтобы Хан Соло был убит. Кэздан согласился, чтобы это произошло ближе к началу фильма, но Лукас был категорически против. Также первоначально не планировалось появление в картине Йоды, однако Маркуанд выразил уверенность в том, что возвращение на Дагобу было необходимо, чтобы разрешить дилемму, поднятую в предыдущем фильме. Лукасу потребовалось вставить сцену, в которой Йода подтверждает, что Дарт Вейдер является отцом Люка, для того, чтобы слова Вейдера не выглядели ложью.

Подготовка к съёмкам 
Как и в случае предыдущего фильма, Джордж Лукас лично финансировал «Возвращение джедая». Лукас начал переговоры с Дэвидом Линчем, который в 1980 году был номинирован на премию «Оскар» за лучшую режиссуру за фильм «Человек-слон», чтобы он стал режиссёром картины. Однако Линч отказался от предложения из-за работы над фильмом «Дюна». Дэвид Кроненберг также получил предложение стать режиссёром нового эпизода «Звёздных войн», и тоже отклонил его из-за занятости в съёмках фильмов «Видеодром» и «Мёртвая зона». В итоге Лукас остановил поиски режиссёра на Ричарде Маркуанде. В то же время, сам Лукас принимал настолько активное участие в съёмках нового фильма, что может считаться вторым режиссёром картины. Вполне вероятно, что он руководил большей частью второстепенных съёмок лично, так как производство фильма могло не уложиться в расписание. Лукас охотно занимался такой работой и в предыдущих картинах, в которых официально являлся только продюсером (например, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»). Сам Лукас говорил, что принимал активное участие в производстве во многом из-за относительной неопытности Маркуанда в работе со спецэффектами. Лукас хорошо отзывался о Маркуанде, как о замечательном специалисте по работе с актёрами. Маркуанд в ответ на заметное присутствие Лукаса на съёмочной площадке шутил, что такие съёмки похожи «на попытку поставить „Короля Лир“ с Шекспиром в соседней комнате».

Съёмки 

Съёмки длились с 11 января по 20 мая 1982 года. График съёмок был на шесть недель короче, чем у картины «Империя наносит ответный удар». Ховард Казанян стремился провести съёмки как можно раньше, чтобы дать компании Industrial Light & Magic как можно больше времени для работы над спецэффектами. Располагая бюджетом в 32,5 миллиона долларов, Лукас стремился уложиться в данную сумму. Продюсер Ховард Казанян полагал, что использование компании Industrial Light & Magic (полностью принадлежащей Лукасу) для разработки спецэффектов позволит сохранить около 18 миллионов долларов. Тем не менее, тот факт, что компания Lucasfilm не состояла в профессиональных объединениях, сделал приобретение декораций для съёмок сложнее и дороже, даже несмотря на успех предыдущей картины. Проект получил рабочее название Blue Harvest с лозунгом «Ужасы за гранью воображения». Эти меры маскировки были приняты против поклонников саги и прессы, а также были призваны предотвратить завышение цен от поставщиков.

Первый этап длиной в 78 дней проходил в павильонах Elstree в Англии. Съёмки начались со сцены, позже вырезанной из фильма, в которой герои попадают в песчаную бурю, покидая Татуин. Это был единственный крупный фрагмент, вырезанный из фильма во время монтажа. При съёмках битвы Люка Скайуокера с Ранкором, Лукас настаивал на том, чтобы создать сцену в том же стиле, как это делала японская кинокомпания Toho в своих фильмах про Годзиллу, используя каскадёра в специальном костюме. Съёмочная группа несколько раз пыталась, но не смогла добиться желаемого результата. В итоге Лукас уступил и согласился на использование куклы для съёмок сцены с Ранкором. В апреле 1982 года команда переместилась в Юму — песчаную пустыню в Аризоне. Здесь в течение двух недель были отсняты все сцены на поверхности Татуина. После этого съёмочная группа переехала в леса с секвойями в округе Дель-Норте северной Калифорнии. Здесь в течение двух недель были отсняты сцены с лесами Эндора. Одна из двух пост-производственных съёмок фоновых сцен была проведена в Долине Смерти. Вторая специальная стэдикам-съёмка лесных массивов была произведена 15-17 июня 1982 года для последующего создания сцен погони на спидерах в середине фильма. Изобретатель метода стэдикам, Гарретт Браун, лично работал над этими кадрами. Для этого он прошёл по обозначенному пути внутри лесного массива, снимая менее чем один кадр в секунду. Скорость передвижения оператора была около 8 км/ч. После этого был произведён монтаж отснятого материала со скоростью 24 кадра в секунду. В результате был достигнут эффект перемещения со скоростью более чем 190 км/ч.

Музыка 

Американский композитор и дирижёр Джон Уильямс написал и руководил работой над музыкальным сопровождением для фильма с выступлением Лондонского симфонического оркестра. Над аранжировкой также работал Томас Ньюман. Первый выпуск саундтреков к фильму был сделан под лейблом RSO Records в США. Другой американский лейбл — Sony Classical Records — приобрёл права на музыкальное сопровождение оригинальной трилогии в 2004 году после приобретения саундтрека второй трилогии. В том же году, Sony Classical повторно перевыпустила Возвращение джедая наряду с другими двумя фильмами трилогии. Набор был выпущен с новой обложкой, подчёркивающей первый DVD релиз фильма. Несмотря на цифровой ремастеринг Sony, которая минимально улучшила качество звука, этот релиз 2004 года, по существу, такой же, как и релиз 1997 год от RCA Victor.

Спецэффекты 
Спецэффекты, разрабатываемые Industrial Light & Magic, быстро привели компанию к пределам операционного бюджета. Несмотря на опыт, накопленный при работе над предыдущими двумя фильмами трилогии, позволивший повысить эффективность работы, пришлось увеличить бюджет. Компромиссным решением стало намерение нескольких отделов ILM либо взяться за работу над другим фильмом, либо уменьшить персонал во время медленных стадий. Вместо этого, как только началась работа над фильмом, вся компания работала 20 часов в сутки и шесть дней в неделю, чтобы успеть к 1 апреля 1983 года. Из около 900 спецэффектов, все VistaVision оптические эффекты должны были быть выполнены ILM, так как она была единственной компанией, способной работать в таком формате. В то же время около 400 других эффектов были заказаны у других компаний.

Смена названия 
Оригинальный трейлер к фильму носил название «Месть джедая». В декабре 1982 года Джордж Лукас решил, что «Месть» не подходит и вернулся к своему первоначальному варианту — «Возвращение джедая». К этому времени тысячи плакатов с вариантом «Месть» были напечатаны и распространены. Lucasfilm остановил отгрузку плакатов и продал оставшиеся запасы в 6800 плакатов членам фан-клуба по $9.50. Через 35 лет после выхода фильма эти оригинальные плакаты стали стоить на eBay более 1500 долларов.

Название третьего эпизода приквела «Месть ситхов», вышедшего в 2005 году, ссылается на оригинальное название шестого эпизода — «Месть джедая».

Выход в прокат 
Премьера эпизода «Возвращение джедая» состоялась 25 мая 1983 года. Первоначально она была назначена на 27 мая, но впоследствии дата была изменена, чтобы было совпадение с датой выхода в прокат первого фильма саги в 1977 году. Для рекламной кампании по всему миру иллюстратор Тим Ример разработал плакат фильма и другие рекламные материалы. На момент выхода фильм рекламировался как «Звёздные войны: Возвращение джедая» без упоминания эпизода. Оригинальный фильм был позже переиздан в 1985 году.

В 1997 году к 20-летию выхода оригинального фильма «Звёздные войны» (известного сейчас как «Эпизод IV: Новая надежда»), Лукас выпустил специальное издание всей трилогии. Наряду с двумя другими фильмами, картина «Возвращение джедая» была переиздана 14 марта 1997 года. Был сделан ряд изменений и дополнений, которые включали введение нескольких дополнительных участников в тронный зал Джаббы, модификации монстра Сарлакка, замену музыки в заключительной сцене и монтаж различных инопланетных миров, празднующих падение Империи. Согласно Лукасу, шестому эпизоду требовалось меньше изменений, чем предыдущим двум фильмам, потому что он более эмоционален. Изменения вызвали споры среди фанатов серии, так как некоторые считали, что фильмы от этого потеряли.

В сентябре 2011 года фильм был переиздан в формате Blu-ray. В переиздании был добавлен крик Вейдера «Неееет!» в сцене его нападения на Императора.

Реакция

Критика 
Несмотря на коммерческий успех, выразившийся в кассовых сборах более $475 миллионов по всему миру, а также успех у критиков на момент выпуска в прокат, многие критики и фанаты уже в последующее десятилетие отмечали, что «Возвращение джедая» уступает своим предшественникам. На Rotten Tomatoes рейтинг одобрения картины составил 79 %, в то время как аналогичные рейтинги для эпизодов «Империя наносит ответный удар» и «Новая надежда» составляли 97 % и 94 % соответственно. На сайте Metacritic фильм получил оценку 52 % на основе 14 отзывов основных критиков, в то время как «Империя наносит ответный удар» была оценена в 78 % на основе 15 обзоров.

Современники картины в основном одобряли её выход. В 1983 году кинокритик Роджер Эберт поставил фильму четыре звезды из четырёх, а Джеймс Кендрик из «Q Network Film Desk» отозвался о картине, как о «великолепном опыте». Фильм также получил отзыв в американском еженедельном журнале «Time» от 23 мая 1983 (где он был назван «Звёздные войны III»), в котором рецензент Джеральд Кларк написал, что хоть картина и не получилась такой же захватывающей, как первый фильм саги, тем не менее она получилась лучше, чем «Империя наносит ответный удар». Известный американский критик Винсент Кэнби, которому понравился первый фильм трилогии и не понравился второй, сказал, что третий фильм получился худшим в серии.

В то время многие эпизоды фильма — особенно битва с Сарлакком, погоня на спидерах в лесах Эндора, космические битвы между Альянсом и имперскими пилотами, дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера — хорошо зарекомендовали себя; сцены битвы эвоков с имперскими штурмовиками вызвали противоречивое отношение. Многим фанатам серии не понравился тот факт, что эвоки, будучи чрезвычайно примитивной расой маленьких существ, вооружённых палками и камнями, смогли победить «лучшие» сухопутные войска Империи. Лукас защищал сценарий, заявив, что главной целью эвоков было отвлечь Имперские войска, и что эвоки на самом деле не выиграли.

Награды и номинации 
В 1984 году «Возвращение джедая» был номинирован на премию «Оскар» в пяти категориях, но победил только в одной из них: «За особые достижения». В том же году фильм получил четыре номинации на премию BAFTA (победа тоже только в одной), десять на премию «Сатурн» (пять побед, включая «За лучший научно-фантастический фильм») и одну на премию «Хьюго» (также победа). Всего с 1984 года фильм получил 30 номинаций на различные премии, из которых победил в двенадцати. Картина получала номинации на премии как отдельный фильм, так и в составе саги «Звёздные войны». Ниже представлены наиболее значимые номинации и победы по данным сайта imdb.com.

В 2021 году картина была признана национальным достоянием Америки, попав в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса.

Переиздание в 3D 
28 сентября 2010 года было объявлено, что все шесть фильмов будут преобразованы в 3D-формат. Их планировалось переиздавать в порядке внутренней хронологии, начиная с первого эпизода, который был выпущен в феврале 2012 года. «Возвращение джедая» планировалось повторно издать в 2017 году, что должно было совпасть с 40-летием франшизы, однако в связи с покупкой компанией The Walt Disney Company 30 октября 2012 года компании Lucasfilm и сообщением о выпуске нового эпизода «Звёздных войн» в 2015 году от этой идеи было решено отказаться и пустить все силы на работу над новой трилогией.

Примечания

Литература

Ссылки 

Фантастические фильмы 1983 года
Возвращение джедая
Эпизод 6
Сценарии и сюжеты Джорджа Лукаса
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Фильмы 20th Century Studios
Приключенческие фильмы США
Фильмы-триквелы
Фильмы Lucasfilm
Фильмы США 1983 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы с музыкой Джона Уильямса
Работы, получившие премию «Хьюго» за лучшую постановку
Национальный реестр фильмов